Eurolaul (Европесня) — название эстонского национального отборочного тура для Евровидения в 1993—2008 годах. В отличие от большинства стран, победитель конкурса выбирался международным жюри. Исключением стали 2004 (победитель — Neiokõsõ, второе место — Кёрли) и 2005 (победитель Маарья-Лиис Илус) годы, однако в связи с их относительно невысокими результатами в финале Евровидения, в 2006 было решено вернуться к прежней системе. В 2001 на конкурсе Eurolaul в качестве представителей Эстонии на Евровидении были выбраны певцы Танел Падар и Дэйв Бентон, занявшие в финале Евровидения 2001 первое место с песней «Everybody».

В 2009 конкурс был упразднен. Новым эстонским национальным конкурсом стал Eesti Laul (Песня Эстонии).

Представители от Эстонии на Евровидении и результаты

Источники

См. также 
 Эстония на конкурсе песни Евровидение
 Eesti Laul

Эстония на «Евровидении»
Музыка Эстонии